Чемпионат Европы по фигурному катанию 1987 года проходило с 3 по 8 февраля в Сараеве (Югославия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель СССР Александр Фадеев. У женщин вновь победила представительница ГДР Катарина Витт. Среди пар победу одержали представители СССР Лариса Селезнёва и Олег Макаров, в танцах чемпионами Европы вновь стали представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Сараеве
1987 год в фигурном катании
Спорт в Югославии в 1987 году
Европа
Февраль 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году
Чемпионаты Европы в Югославии